Lissowo () ist der Name russischer Orte:

 Lissowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Lissowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Lissowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Lissowo (Tver), Dorf in der Oblast Tver
 Lissowo (Tula), Dorf in der Oblast Tula

Auch im Süden Bulgariens ():
 Lissowo (Chaskowo), Dorf in der Oblast Chaskowo